Malescha ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Malescha (* 1994), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Florian Malescha (* 1988), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler